Чашеобразный белок 7  () представляет собой белок, который у человека кодируется геном KLHL7.

Этот ген кодирует ВТВ-родственные чашеобразные белки (). Кодируемый белок может быть вовлечен в процессы деградации белков. Мутации в этом гене связаны с пигментным ретинитом 42.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

Белки человека
Гены
Белки